Holoxea är ett släkte av svampdjur. Holoxea ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Holoxea